Kishanganj (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Kishanganj (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kishanganj